Малови́шерский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Новгородской области Российской Федерации.

Административный центр — город Малая Вишера.

География 
Площадь территории — 3280,98 км².

Район расположен на севере Новгородской области. С запада район граничит с Новгородским и Чудовским районами, с востока — с Любытинским и Окуловским, с юга — с Крестецким, с севера Маловишерский район граничит с Киришским районом Ленинградской области.

На территории района:
 озера Бельское, Спасское, Сохлое, Черное, Фальковское, Горнешно.
основные реки: Мста, Большая Вишера, Малая Вишерка (или Малая Вишера) и Веребье (Веребушка), Хуба.

История 
Маловишерский уезд был образован 30 марта 1918 года, в его состав вошли некоторые волости Крестецкого уезда и одна волость Тихвинского уезда Череповецкой губернии. До 1927, когда было упразднено административное деление на губернии, уезды и волости, в состав Маловишерского уезда входило 18 волостей: Грядская, Заборовская, Заозерская, Заручьевская, Каевская, Карпиногорская, Маловишерская, Межниковская, Окуловская, Папоротно-Островская, Пожарская, Полищенская, Сухловская, Тидворская, Тимофеевская, Торбинская, Усадьевская и Усть-Волмская.

В августе 1927 года был образован Маловишерский район Новгородского округа Ленинградской области. В состав района вошли город Малая Вишера и следующие сельсоветы бывшего Маловишерского уезда:
 из Маловишерской волости: Александровский, Борковский, Бритинский, Глутненский (Глутенский), Горнецкий, Горский, Грядский, Дерево-Латышский, Луговской, Межниковский, Селищенский
 из Полищенской волости: Бургинский, Дубский, Карпиногорский, Кленинский, Морозовичский, Мстинский, Полищенский, Уезжский, Частовский
 из Тидворской волости: Бахаринский, Большезаборовский, Каширский, Кременичский, Попальский, Тидворский, Шарьинский.

В ноябре 1928 года Глутенский с/с был переименован в Маловишерский, Кленинский — в Любецкий, Кременичский — в Станинский, Луговской — в Большевишерский, Межниковский — в Озерянский. Образованы Малолановщинский, Парнивский и Пусто-Вишерский с/с. Упразднены Бахаринский, Борковский и Частовский с/с. 4 декабря Дереволатышский и Горский с/с были переданы в Чудовский район.

В июле 1930 года в связи с ликвидацией округов Маловишерский район перешёл в прямое подчинение Ленинградской области.

1 января 1932 года из Окуловского района в Маловишерский были переданы Веребьинский, Горушинский, Заборовский и Марконицкий с/с. Из Маловишерского района в Дрегельский были переданы Попальский, Станинский и Тидворский с/с.

11 сентября 1938 года был образован рабочий посёлок Большая Вишера.

Великая Отечественная война 
В годы Великой Отечественной войны Маловишерский район был частично оккупирован фашистами. В 1944 территория была полностью освобождена от фашистов и 5 июля вошла в состав Новгородской области.

8 июня 1954 года были упразднены Большевишерский, Горнецкий, Морозовичский, Парнивский и Малолановщинский с/с.

24 марта 1960 года Шарьинский с/с был передан в Дрегельский район, а Большезаборовский с/с — в Любытинский район. 16 июня Уезжский с/с был переименован в Дороховский.

4 августа 1961 годы был упразднён Маловишерский с/с. 30 марта 1962 года упразднён Дороховский с/с.

1 февраля 1963 года Маловишерский район был упразднён. При этом город Малая Вишера и р.п. Большая Вишера вошли в Маловишерский промышленный район, Александровский с/с был передан в Новгородский сельский район, а остальные 16 с/с — в Окуловский сельский район.

12 января 1965 года Маловишерский район был восстановлен. В его состав вошли город Малая Вишера, р.п. Большая Вишера и сельсоветы Бритинский, Бургинский, Веребьинский, Горушенский, Грядский, Дворищенский, Дубский, Заборовский, Карпиногорский, Каширский, Любецкий, Морконницкий, Мстинский, Озеренский, Пусто-Вишерский и Селищенский.

6 января 1969 года были упразднены Бритинский и Заборовский с/с. Одновременно из Окуловского района в Маловишерский был передан Оксочский с/с.

9 марта 1971 года был упразднён Каширский с/с. 26 марта 1973 года упразднён Озеренский с/с. 23 декабря 1974 года упразднены Горушинский, Любецкий и Пусто-Вишерский с/с. 14 августа 1979 года упразднён Дубский с/с.

16 февраля 1987 года Морконницкий с/с был переименован в Гарьский.

Население

Административно-муниципальное устройство 

В Маловишерский район в рамках административно-территориального устройства входит 4 поселения как административно-территориальные единицы области, в том числе Маловишерское с центром в городе районного значения Малая Вишера.

В рамках муниципального устройства, одноимённый Маловишерский муниципальный район включает 4 муниципальных образования, в том числе 2 городских поселения и 2 сельских поселения:

Населённые пункты 
В Маловишерском районе 132 населённых пункта.

Экономика

Промышленность 
 ЗАО «Завод „Электроаппарат“» производил электрооборудование для российских железных дорог (закрыт в 2014 году)
 Основное предприятие района — ООО «Хасслахерлес» (бывший ООО «Мадок») — производит пиломатериалы
 предприятие по ремонту колёсных пар локомотивов ОАО «Российские железные дороги»
 мебельное предприятие ООО «Ясень-МВ»
 ООО «Мстинское молоко»
В 2007 году произведено товаров и выполнено услуг на общую сумму 0,9 млрд руб.

Сельское хозяйство 
 3 сельскохозяйственных предприятия:
 ООО СХП совхоз «Вишерка»
 ООО «Агро»
 12 крестьянских хозяйств
 подсобное хозяйство ГНУИ «Оксочи»
 около 3,6 тысячи подсобных хозяйств населения.

Транспорт 
По территории района проходит главный ход Октябрьской железной дороги, крупнейшая железнодорожная станция Малая Вишера. Автодорога  — Селищи — Малая Вишера — Любытино — Боровичи, соединяет район с федеральной автомобильной дорогой «Россия»  (), проходящей через Спасскую Полисть в  и вторым по величине городом области Боровичами. С областным центром — Великим Новгородом автомобильное сообщение осуществляется вдоль обоих берегов Волхова, как по автотрассе , так и по автодороге вдоль правого берега Волхова. Есть автодорога Папоротно — Новоселицы, вдоль реки Вишера также выходящая на автотрассу , в сторону Москвы, южнее Великого Новгорода.

Достопримечательности 

В двадцати километрах на северо-восток от Малой Вишеры, на берегу озера Спасское расположен Спас-Оскуйский погост. В деревне Льзи находится усадьба инженера Петра Антоновича Борейша.
В Маловишерском районе находится единственная (в Новгородской области), база отдыха с горнолыжным спуском «Мстинские горки».

Примечания

Ссылки 
 Сайт Администрации Маловишерского муниципального района
 Журнал города Малая Вишера

 Маловишерский район